Autoroute A4 – autostrada belga
 Autoroute A4 – autostrada francese
 Autoroute A4 – autostrada del Lussemburgo